Rio São Francisco steht für folgende Gewässer in Brasilien:

 Rio São Francisco, Fluss in den Bundesstaaten Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco und Alagoas
 Rio São Francisco (Ivaí), Nebenfluss des Rio Ivaí im Bundesstaat Paraná
 Rio São Francisco (Piquiri), Nebenfluss des Rio Piquiri im Bundesstaat Paraná
 Rio São Francisco Verdadeiro, Nebenfluss des Rio Paraná im Bundesstaat Paraná
 Rio São Francisco Falso Braço Sul, Nebenfluss des Rio São Francisco Falso (Braço Norte) im Westen des Bundesstaates Paraná
 Rio São Francisco Falso Braço Norte, Nebenfluss des Rio Paraná im Westen des Bundesstaates Paraná

Siehe auch:
 Ribeirão São Francisco
 Río San Francisco
 São Francisco